Plusieurs villes possèdent une rue Maurice des Ombiaux :

Rue Maurice des Ombiaux à Anderlues
 Rue Maurice des Ombiaux à Beauraing
 Rue Maurice des Ombiaux à Bruxelles
 Rue Maurice des Ombiaux à Thuin

Notes et références 

Maurice des Ombiaux Rue